TV5 (ou TV 5) est le nom de plusieurs chaînes de télévision de différents pays :
 des stations de télévision de langue française :
 TV5 Monde, une chaîne de télévision généraliste francophone internationale ;
 TV5 Québec Canada, une chaîne de télévision québécoise diffusant en français partout au Canada, gérée depuis Montréal ;

 d'autres chaînes :
 TV5, chaîne de télévision algérienne ;
 , chaîne de télévision finlandaise ;
 , chaîne de télévision russophone en Lettonie ;
 5 Kanal, chaîne de télévision ukrainienne ;
 , chaîne serbe locale de télévision d'Užice ;
 TV5, chaîne câblée à péage de  ;
 , chaîne de télévision turque ;
 TV5 Mongolie, chaîne de télévision mongole ;
 , chaîne d'information en continu de langue télougou ;
 TV5 Philippines, chaîne de télévision philippine ;